Валерий Булгаков:
 Булгаков, Валерий Владимирович (be; род. 1974) — белорусский журналист и филолог.
 Булгаков, Валерий (род. 1977) — киргизский футболист.